Tripoli Creek kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Tripoli Creek (Algoma District), vattendrag i Ontario, 
 Tripoli Creek (Kenora District), vattendrag i Ontario,